Lusakert kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Argel (ort i Armenien), Kotajk, 
 Arevshat (ort i Armenien, Ararat), 

Robotskapade Armenienförgreningar